Sobreiro é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Quercus suber, da família das Fagaceae;
Pithecellobium lusorium, da família das Fabaceae;
Leucochloron incuriale, da família das Fabaceae.

Outros significados:

Sobreiro, pequena aldeia do concelho de Mafra
O Sobreiro, pintura de Carlos de Bragança.

Desambiguação